Mauthner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ignaz Mautner von Markhof (1801–1889), österreichischer Industrieller
 Elisabeth Gürtler-Mauthner (* 1950), österreichische Unternehmerin
 Emmy Mauthner (1865–1942), österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Eugen Moritz Mauthner (1855–1917), Schauspieler und Theaterdirektor
 Fritz Mauthner (1849–1923), Philosoph und Schriftsteller
 Gustav von Mauthner (1848–1902), österreichischer Bankfachmann
 Hedwig Mauthner (Pseudonym Harriet Straub, verheiratete Mauthner; 1872–1945), deutsche Ärztin und Schriftstellerin
 Helene Bensberg-Mauthner, deutsche Theaterschauspielerin
 Josef Mauthner (1831–1890), österreichischer Schriftsteller
 Julius Mauthner (1852–1917), österreichischer Chemiker
 Ludwig Mauthner (1840–1894), österreichischer Ophthalmologe
 Ludwig Wilhelm Mauthner von Mauthstein (1806–1858), österreichischer Pädiater
 Margarete Mauthner (1863–1947), deutsche Kunstsammlerin, Mäzenin, Übersetzerin und Autorin
 Max von Mauthner (1838–1904), österreichischer Fabrikant und Politiker
 Philipp von Mauthner (1835–1887), österreichischer Advokat

Mauthner steht ebenfalls für:
 Mauthner Klamm, ein Naturdenkmal

Siehe auch:
 Mauthnersche Scheide
 Mautner, Begriffsklärungsseite